peut désigner :
 la  d'infanterie de réserve de la  division de réserve (Empire allemand)
 la  (Allemagne nazie)
 la  (Croatie)
 la  (Espagne républicaine)
 la  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
 la  de la  (Philippines)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (Russie)
 la  de la Garde républicaine (Syrie)
 la  de défense territoriale (Ukraine)